Москва 1935 — 2-й московський міжнародний шаховий турнір, що проходив від 15 лютого до 15 березня 1935 року.

Турнір відбувся в музеї образотворчих мистецтв. Загалом брали участь 20 шахістів. Серед 8 іноземних шахістів були екс-чемпіони світу Хосе Рауль Капабланка, Емануїл Ласкер та чемпіонка світу Вера Менчик. Боротьба за перемогу в турнірі йшла переважно між Михайлом Ботвинником та іноземними шахістами:
 1-2-е місце поділили М. Ботвинник і Сало Флор — по 13 очок;
 3-є місце посів 67-річний Ем.   Ласкер (12½ очок), який провів турнір без поразок.

Успішно виступили також Ілля Кан, В'ячеслав Рагозін (проти іноземних шахістів: +5 −1 = 1), Петро Романовський та інші радянські шахісти. Турнір показав, що провідні радянські шахісти досягли міжнародного класу гри.

Регламент турніру 
 Після чотирьох турнірних днів йшов один день для догравання незакінчених партій, потім вільний день.
 У турнірний день грали від 16 до 21 години і, після годинної перерви, до 24 години.
 У день догравання, для кожного учасника, що мав кілька незавершених партій, турнірний комітет призначав послідовність у дограванні цих партій і тривалість перерви між ними (не менше як 15 хвилин).
 Контроль часу: на перші 37 ходів — 2½ години, на кожні наступні 15 ходів по годині (контроль показів годинників проводився після 37-го, 52-го, 67-го, 82-го і так далі).

Таблиця турніру

Література 
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 72, 531. — 624 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Див. також 
 Москва 1925
 Москва 1936

Шахові змагання у Росії
1935 у шахах‎
Лютий 1935
Березень 1935